EL término Montalto puede referirse a:

 Montalto, cima más alta del macizo del Aspromonte, en la provincia de Reggio Calabria.
 Montalto delle Marche, municipio italiano de la provincia de Ascoli Piceno.
 Montalto di Castro, municipio italiano de la provincia de Viterbo.
 Montalto Dora, municipio italiano de la provincia de Turín.
 Montalto Ligure, municipio italiano de la provincia de Imperia.
 Montalto Pavese, municipio italiano de la provincia de Pavia.
 Montalto Uffugo, municipio italiano de la provincia de Cosenza.
 Montalto, localidad del municipio italiano de Rionero Sannitico.
 Montalto (pintor), pintor italiano del siglo XVII.